Vive le roi ! est un jeu de société.
 Vive le Roi ! est un hymne royaliste composé par Rouget de Lisle en 1814.
 Vive le roi est une chanson de Didier Barbelivien.
 Vive le roi est un court-métrage américain de Leo McCarey, sorti en 1926.
 Vive le Roi est un jeu vidéo sorti en 2017.